La  est une ancienne ligne de chemin de fer française à écartement standard et à voie unique administrée par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée qui permettait de relier Salon-de-Provence à Aix-en-Provence où elle rejoignait la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) au quartier de La Calade.

Aujourd'hui déclassée en totalité, elle constituait la ligne  du réseau ferré national.

Histoire 
La loi du  (dite Plan Freycinet) portant classement de 181 lignes de chemin de fer dans le réseau des chemins de fer d’intérêt général retient en , une ligne de « Salon à La Calade, par Lambesc ».

Cette ligne est concédée à titre éventuel le  à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Elle est déclarée d'utilité publique à titre de ligne d'intérêt général le , rendant ainsi la concession définitive.

Elle est ouverte à l'exploitation le . Elle est inaugurée précisément un mois après par Léon Mougeot, alors ministre de l'agriculture, qui l'emprunte en partant d'Aix et se rendant à Salon pour rejoindre Camille Pelletan, ministre de la Marine.

La ligne est relativement peu affectée par le tremblement de terre qui touche la Provence le . La voie s'affaisse notamment en deux endroits entre Lambesc et Saint-Cannat.

Le , un train déraille en gare de Saint-Cannat à cause de la mauvaise manutention d'une aiguille de sortie. Une voiture de  classe sort des rails et se retourne, blessant une dizaine de personnes dont quatre grièvement.

Le , un train de munitions allemand explose en gare de Lambesc, touché par une frappe aérienne américaine. Le raid a probablement été mené par des P-38 ou des P-47 du 527th ou du 525th fighting squadron du  dans la mesure où leurs journaux de guerre font état de plusieurs attaques sur des trains et des lignes de chemin de fer au nord de Marseille les 16 et , préludes de la bataille de Marseille. Le village est gravement endommagé par l'explosion, qui touche par exemple l'hôtel-Dieu de la ville ou l'hôtel particulier des Taillades.

Elle est fermée au service des voyageurs le , et à celui des marchandises vers 1941 pour le tronçon de Saint-Cannat à La Calade, et le  pour le tronçon de Salon de Provence à Saint-Cannat.

La section de Saint-Cannat à La Calade-Éguille est déclassée par une loi le .

Dates de déclassement 
 de Saint-Cannat à La Calade-Éguilles : .
 de Salon-de-Provence à Saint-Cannat (PK 2,750 à 21,500) : .
 Section à Salon-de-Provence (PK 2,150 à 2,750) : .
 Section à Salon-de-Provence (PK 0,600 à 2,150) : .

Gares et localités desservies 

 Salon-de-Provence
 Lurian
 Pélissanne
 Bonrecueil
 Lambesc
 Saint-Cannat
 Lignane - Rognes
 La Calade - Éguilles.

Matériel roulant 

On note parmi le matériel ayant circulé sur la ligne :
 030 Mammouth et Bourbonnais
 031A
 140J

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des lignes de chemin de fer de France

Lien externe 
 L'ancienne ligne Aix - Salon-de-Provence

Ligne ferroviaire dans les Bouches-du-Rhône
Ligne Salon Eguilles